Alexander Vorg Zangief est un personnage de l'anime Hajime no Ippo.

Biographie 
Vorg est un boxeur venant de Russie surnommé le loup aux crocs blancs et dont l'objectif est de gagner le championnat de classe A et rapporter ainsi l'argent à sa mère malade dans le but de la faire soigner. Mais il se fera battre par Ippo puis par Sendo, le champion, et sera renvoyé chez lui. À la suite de la mort de sa mère quatre ans après sa retraite des rings, Vorg va tenter un come-back et va chercher les gants qu'il avait laissé à Makunouchi.Il aide aussi Ippo à perfectionner le Dempsey Roll. Il est aujourd'hui avec l'ancien rival et ami de Kamogawa Genji et Nekota Gempachi, et est classé  à la WBA dans la catégorie des super-plumes. Vorg a tendance à comparer la mère d'Ippo avec la sienne, toutes deux possédant une extrême gentillesse.

Technique 
-White fang (son coup final)

Avant sa carrière professionnelle, Il était champion du monde amateur ce qui lui permit de développer une excellente technique. Toutefois, lors de son passage en professionnel, son entraîneur chercha à le transformer en in-fighter car pour combattre à l'étranger et s'y faire une renommée, il faut impressionner le public. Or les boxeurs techniques livrent des matchs longs, cherchant la victoire aux points, ce qui n'a pas pour particularité d'enflammer le public. Ainsi, Vorg livrera ses matchs contre Ippo puis Sendo sans pouvoir mettre en œuvre la pleine mesure de son talent.
À la suite de son come-back, il utilisera le style qui lui est propre: une boxe hybride pouvant varier à tout moment entre l'out-boxing et l'in-fighting, selon la situation.

Dans la traduction française du manga Hajime no Ippo, Vorg est nommé Wolf.

Rang 
Chronologie manga ~ 1998 Vorg est actuellement classé  WBA (World Boxing Association),  WBC (World Boxing Council), Champion IBF (International Boxing Federation) des poids Super-Plume et a eu un combat pour le titre de champion du monde IBF. Après un combat très difficile pour Vorg qui n'était pas en bonne condition physique il finit par vaincre le champion en titre et devient le nouveau champion IBF, malgré les discriminations de la part du public et des tricheries de l'équipe adverse ayant acheté l'arbitre. Durant son port de la ceinture devant le public il dira pendant son discours que l'Amérique lui donne sa chance et il les remercies malgré le fait d'avoir subi tant de mal venant d'eux étant donnée qu'il est étranger.

Référence

Liens externes 
  Présentation d'Alexander Vorg Zangief sur le site nautiljon.com

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo